Die Beachvolleyball-Europameisterschaft 2021 fand vom 11. bis 15. August 2021 in Wien statt. Das Finale der Frauen gewannen die Schweizerinnen Nina Betschart und Tanja Hüberli gegen die Niederländerinnen Katja Stam und Raïsa Schoon. Die Deutschen Karla Borger und Julia Sude erreichten den dritten Platz mit einem Sieg gegen die Lettinnen Anastasija Kravčenoka und Tīna Graudiņa. Bei den Männern gelang den Norwegern Anders Mol und Christian Sørum mit einem Finalsieg gegen Stefan Boermans und Yorick de Groot die Titelverteidigung. Das Spiel um den dritten Platz gewannen die Polen Piotr Kantor und Bartosz Łosiak gegen das niederländische Duo Alexander Brouwer und Robert Meeuwsen.

Mehrere Spieler, die an den wenige Tage zuvor beendeten Olympischen Spielen in Tokio teilgenommen hatten, hatten kurz vor Beginn der EM ihre Teilnahme abgesagt, darunter die Titelverteidigerinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré sowie das deutsche Duo Kozuch/Ludwig.

Modus 
Bei den Frauen und den Männern traten jeweils 32 Mannschaften an. Die Gruppenspiele wurden im modifizierten Pool Play ausgetragen, d. h. im zweiten Spiel trafen jeweils die Sieger und Verlierer des ersten Spiels aufeinander.

Der Sieger des Spiels zwischen den Siegern der ersten Gruppenpartien qualifizierte sich direkt als Gruppensieger für das Achtelfinale. Der Verlierer und der Gewinner des Spiels zwischen den Verlierern der ersten Gruppenpartien spielten in der ersten Runde der KO-Phase um das Ticket für das Achtelfinale. Der Verlierer beider Spieler schied aus dem Turnier aus.

Die Auslosung der Vorrundengruppen fand am 15. Juli 2021 im Wiener Rathaus statt.

Spielplan Frauen

Gruppenspiele

KO-Runde

Spielplan Männer

Gruppenspiele

KO-Runde

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

Einzelnachweise 

Beachvolleyball-Europameisterschaft
Volleyballveranstaltung 2021
Volleyball (Österreich)